Lady of the Night – film diretto da Monta Bell del 1925 
Lady of the Night – album di Donna Summer del 1974